Premier League 2008-09 var den 17. sæson siden oprettelsen af ligaen. Kampene finder sted fra den 16. august 2008 til en ukendt dato i maj 2009. Efter sejren i sæsonen 2007-08 er Manchester United forsvarende mestre. I alt 20 hold deltager, hvoraf de 17 også var med i sidste sæson. West Bromwich Albion, Stoke City og Hull City er de tre nyoprykkere.

Ligaens top 3 vil kvalificere sig direkte til UEFA Champions League, mens fjerdepladsen får adgang til kvalifikationen. Femtepladsen kvalificerer sig til UEFA Cuppen og de tre lavest placerede hold rykker ned i The Championship.

Ligatabellen

Statistik

Målscorer

Assister

Ekstern henvisning og kilder 
 Officiel hjemmeside 

2008-09
Fodboldsæson 2008-09